Se også 972 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
72
Artikler om enkelte år